Tolimán es el nombre de dos municipios mexicanos:

Tolimán: municipio del estado de Jalisco.
Tolimán: municipio del estado de Querétaro.
Tolimán o Toliman: nombre de la estrella Alfa Centauri B, parte del sistema Alfa Centauri.